Het Internationaal Jongerencongres, in het Esperanto Internacia Junulara Kongreso of IJK, is een van de grootste jaarlijkse Esperanto-bijeenkomsten voor jongeren. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door TEJO, elk jaar in een ander land.

Programma 
Er vinden voordrachten en trainingsessies plaats over uiteenlopende onderwerpen.

Traditioneel zijn er veel optredens van Esperantomuzikanten zoals Jean-Marc Leclercq en Esperanto Desperado.

Er wordt ook steeds een festival georganiseerd waarin verschillende regio's hun taal en cultuur presenteren.

Uitstappen worden vaak georganiseerd naar plaatsen die voorkomen op de Lijst van monumenten op de Werelderfgoedlijst.

Voor- en nacongres 
Omdat jongeren van heel de wereld naar deze bijeenkomst komen, wordt er meestal een voor- en/of nacongres gehouden. Ook worden er karavaans georganiseerd van of naar het Universeel Esperantocongres of naar andere Esperantobijeenkomsten in buurlanden.

Het IJK door de jaren heen

Externe link 
 Officiële website

Esperantobijeenkomst
Jongerenevenement